Bye steht für:
 Kurzform für Bye-bye, aus dem Englischen stammender verballhornter Abschiedsgruß
 Kurzform für Goodbye, aus dem Englischen stammender Abschiedsgruß
 ein Freilos für den oder die Punktbesten im Verlauf eines Playoff-Turniers

Bye ist der Familienname folgender Personen:
 Eirik Bye (* 1995), norwegischer Para-Skilangläufer

 Karyn Bye-Dietz (* 1971), US-amerikanische Eishockeyspielerin
 Matti Bye (* 1966), schwedischer Musiker und Komponist
 Oskar Bye (1870–1939), norwegischer Gerätturner
 Pål Bye (* 1946), norwegischer Handballspieler
 Ronald Bye (1937–2018), norwegischer Politiker, Autor und Gewerkschafter

BYE steht für:
 Belarus (UNDP-Code)

bye steht für:
 Pouye (Sprache) (ISO-639-3-Code), Papuasprache in Sandaun Province, Papua-Neuguineas

Siehe auch:
 Bye Bye
 Goodbye

Abkürzung